Бустаманте, Хосе:* Бустаманте, Хосе (1907—?) — боливийский футболист, участник чемпионата мира 1930 года.
 Бустаманте, Хосе (род. 1921) — боливийский футболист, участник чемпионата мира 1950 года.